

Le sertão est une zone géographique du Nordeste du Brésil.
 Sertão est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 Sertão Santana est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Cinéma 
Sertão, film de João G. Martin sorti en 1949.

Homonymie de toponyme